Takeo se poate referi la:

 Orașul Takéo, o localitate din Cambodgia.
 Municipiul Takeo, o localitate în Japonia, prefectura Saga.